Perlick ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Perlick (1895–1978), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Michael Perlick (* 1948), deutscher bildender Künstler